Белиз принимал участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где его представляли 3 спортсмена в двух видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Белиза нёс бегун Кеннет Медвуд.

На летних Олимпийских играх 2012 Белиз вновь не сумел завоевать свою первую олимпийскую медаль. Все спортсмены Белиза впервые принимали участие в Олимпийских играх. Наиболее успешно выступил знаменосец Кеннет Медвуд, дошедший до полуфинала на дистанции 400 метров с барьерами.

Состав и результаты

Дзюдо 

Эддермис Санчес не принимал участие в первом раунде. В 1/16 финала Санчес проиграл венгру Миклошу Унгвари со счётом 0000:0010.

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Беговые виды

Женщины
Беговые виды

Примечания

Ссылки 
 

Белиз
2010-е годы в Белизе